Фридрих Вильгельм Нейбургский (; ,  — , ) — пфальцграф Нейбурга и генерал армии императора Леопольда I. Восьмой ребёнок в семье курфюрста и курфюрстины Пфальца Филиппа Вильгельма и Елизаветы Амалии.

Биография 
Фридрих Вильгельм начинал карьеру священнослужителя, став в 1677 году коадъютором, а позже в 1685 году каноником. Он учился в Гейдельбергском университете, ректором которого стал в 1685 году.

Фридрих Вильгельм находился на службе у императора, будучи одним из его генералов. В 1689 году в возрасте 24 лет он пал при осаде Майнца во время Войны за пфальцское наследство, получив смертельный выстрел пищали в голову. Фридрих Вильгельм погребён в церкви Святого Андрея в Дюссельдорфе.

Литература 
 Gustav Prümm: Ein Gewinn fürs ganze Leben, Books on Demand, 2009,

Преподаватели Гейдельбергского университета
Выпускники Гейдельбергского университета
Виттельсбахи
Военачальники Священной Римской империи
Участники войны Аугсбургской лиги
Ректоры Гейдельбергского университета